Black Is Black:
 Black Is Black — известная песня испанской бит-группы Los Bravos 1966 года. Позднее была перепета французской диско-группой Belle Époque.
 Black Is Black — дебютной студийный альбом  испанской бит-группы Los Bravos 1966 года.